Щедровка — обрядовая песня, исполняемая в канун Нового года.

В качестве имени собственного Щедровка является названием нескольких населённых пунктов:
 Щедровка — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Щедровка — село в Чертковском районе Ростовской области.